Pakistan Muslim League (N), een politieke partij in Pakistan geleid door Nawaz Sharif
 Pakistan Muslim League (Q), een politieke partij in Pakistan geleid door Chaudhry Shujaat Hussain
 Moslimliga, een voorlopger van bovenstaande partijen